Physkos ist:

 eine Person der griechischen Mythologie, siehe Physkos (Eponym)
 der antike Name der Stadt Marmaris